La 38ª edición de la Copa de baloncesto de Francia (en francés Coupe de France y también conocida como  Trophée Robert Busnel en memoria de Robert Busnel, baloncestista francés fallecido en 1991) fue una competición organizada por la Federación francesa de baloncesto que se celebró entre el 10 de septiembre de 2014 y el 3 de mayo de 2015, en la que participaron 54 equipos profesionales y aficionados en un sistema de eliminatoria directa. La final se jugó el 3 de mayo en el Halle Georges-Carpentier de París. El campeón fue el SIG Strasbourg, que lograba su primer título, derrotando en la final al ESSM Le Portel, procedente de la Pro B, la segunda división francesa.

Calendario

Cuadro final 
La final se celebró el domingo  en el Halle Georges-Carpentier de Paris..

Final

Equipos por división

Referencias

Enlaces externos
 Web oficial de la Federación Francesa de Baloncesto

Copa de baloncesto de Francia
Deporte en Francia en 2014
Deporte en Francia en 2015
Baloncesto en 2014
Baloncesto en 2015